Вале́рий Андре́евич Смо́лий (; род. 1 января 1950, с. Авратин (ныне Волочисского района Хмельницкой области Украины)) — советский историк-медиевист и украинский государственный деятель, вице-премьер-министр Украины (1997—1999). Директор Института истории Украины НАН Украины. Доктор исторических наук (1985). Академик НАН Украины (1995). Главный редактор научного Украинского исторического журнала (с 1995). Заслуженный деятель науки и техники Украины (1998). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2001).

Биография 
Выпускник исторического факультета Каменец-Подольского педагогического института. В 1970—1972 годах — школьный педагог в Житомирской и Тернопольской областях, позже ассистент Нежинского педагогического института.

С 1972 года работает в Институте истории АН УССР (Институт истории Украины Национальной академии наук Украины). В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию «Воссоединение Правобережной Украины с украинскими землями в составе Русского государства», в 1985 году — докторскую диссертацию «Общественное сознание участников народных движений Украины (вторая половина XVII—XVIII вв.)».

С 1986 — заведующий отделом, с 1991 — заместитель директора, а с декабря 1993 — директор Института. Член-корреспондент (1992), академик (1995) НАН Украины.

С 11 августа 1997 по 18 августа 1999 года — вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам в правительстве Валерия Пустовойтенко.

На выборах 2006 года — кандидат в народные депутаты Украины по списку Народного блока Литвина (номер 6 в списке).

На выборах 2012 года — кандидат в народные депутаты от Партии Регионов (номер 86 в списке).

Семья 
Жена — Смолий (Украинец) Наталья Петровна, дипломат, кандидат политических наук, заместитель председателя ГСК Украины (в браке с 2016 года).

Дети — Андрей (род. 1991) и Валерий (род. 2017).

Научная деятельность 
Специалист в области истории Украины эпохи Средневековья и раннего Нового времени, основатель современной медиевистической и новистической школ. Один из инициаторов восстановления археографической работы на Украине.

Область приоритетов научной деятельности В. Смолия — проблемы истории украинского казачества, национально-освободительной борьбы украинского народа, формирование общественного сознания украинского социума; становления национального этноса и самобытного развития его культуры; течения процесса государственного строительства на Украине в XVII—XVIII вв.; межгосударственных отношений в Центрально-Восточной Европе раннего Нового времени и места и роли в них украинского фактора. Главное место в его научном наследии занимают методологические работы.

Автор около 800 научных работ, в том числе, ряда школьных и университетских учебников и монографий. Инициатор создания 15-томной серии «Україна крізь віки», в 2001 году отмеченной Государственной премии Украины,
подготовки многотомной «Энциклопедии истории Украины», серии биографических очерков «Особистість і доба».

В. А. Смолий — главный редактор «Українського історичного журналу» (с 1995), сборников научных трудов:
 «Історіографічні дослідження в Україні»,
 «Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки»,
 «Регіональна історія України»,
 «Сторінки воєнної історії України»,
 «Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії XIV—XVIII ст.»;
 «Зводу пам’яток історії та культури України» (в 28 томах);

Член редколлегии 50-томного издания произведений М. С. Грушевского, 5-томной «Історії української культури» и др.

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого I ст. (2019)
 Орден князя Ярослава Мудрого II ст. (30 декабря 2014 года) — за выдающийся личный вклад в развитие национальной науки, исследования исторического наследия Украинского народа, многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность
 Орден князя Ярослава Мудрого III степени (2011), IV ст. (2004), V ст. (1999)
 Орден «За заслуги» I степени (2009), II ст. (2006), Почётный знак отличия Президента Украины (1996)
 Великий офицер ордена Инфанта дона Энрике (Португалия, 16 апреля 1998)
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (1998)
 Государственная премия Украины в области науки и техники (2001).

Примечания

Ссылки 
 Смолій Валерій Андрійович

Историки СССР
Историки Украины
Главные редакторы «Украинского исторического журнала»
Медиевисты Украины
Исследователи истории Украины
Полные кавалеры ордена князя Ярослава Мудрого
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Вице-премьер-министры Украины
Авторы учебников истории